Redemptoristenkerk (Gent)
 Redemptoristenkerk (Roeselare)